Herrnstein heißen:

geographische Objekte:
 Hernstein, Gemeinde in Niederösterreich (alte Schreibung)

 Burg Herrnstein, Höhenburg in der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen (ist mit dem gleichnamigen Ortsteil identisch)
 Schloss Hernstein, in Hernstein, Niederösterreich
 Ruine Hernstein, in Hernstein, Niederösterreich
 Nový Herštejn, Burgruine in Tschechien

Personen:
 Richard Herrnstein (1930–1994), amerikanischer Psychologe 

Siehe auch; 
Herrenstein
Herrstein
Herstein